Das Korea Masters 2018 im Badminton fand vom 27. November bis zum 2. Dezember 2018 im Gwangju Women’s University Stadium in Gwangju statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Son Wan-ho (Champion)
 Anthony Ginting (zurückgezogen)
 Tommy Sugiarto (zurückgezogen)
 Jonatan Christie (zurückgezogen)
 Khosit Phetpradab (2. Runde)
 Kantaphon Wangcharoen (zurückgezogen)
 Suppanyu Avihingsanon (1. Runde)
 Lee Dong-keun (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Ratchanok Intanon (zurückgezogen)
 Sung Ji-hyun (2. Runde)
 Nitchaon Jindapol (Viertelfinale)
 Gregoria Mariska Tunjung (1. Runde)
 Pornpawee Chochuwong (zurückgezogen)
 Busanan Ongbumrungpan (2. Runde)
 Goh Jin Wei (Halbfinale)
 Han Yue (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (1. Runde)
 Han Chengkai / Zhou Haodong (zurückgezogen)
 Goh V Shem / Tan Wee Kiong (2. Runde)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (zurückgezogen)
 Berry Angriawan / Hardianto (Viertelfinale)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Viertelfinale)
 Lu Ching-yao / Yang Po-han (Halbfinale)
 Po Li-wei / Wang Chi-lin (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (zurückgezogen)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (Finale)
 Chang Ye-na / Jung Kyung-eun (Champions)
 Chayanit Chaladchalam / Phataimas Muenwong (Viertelfinale)
 Baek Ha-na / Kim Hye-rin (Halbfinale)
 Ng Tsz Yau / Yuen Sin Ying (1. Runde)
 Hsu Ya-ching / Hu Ling-fang (2. Runde)
 Kim Hye-jeong / Kong Hee-yong (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (Halbfinale)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (zurückgezogen)
 Chen Tang Jie / Peck Yen Wei (2. Runde)
 Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari (2. Runde)
 Alfian Eko Prasetya / Marsheilla Gischa Islami (1. Runde)
 Lu Kai / Chen Lu (Viertelfinale)
 Tontowi Ahmad / Della Destiara Haris (zurückgezogen)
 Akbar Bintang Cahyono / Winny Oktavina Kandow (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2018
Badminton 2018
Badmintonwettbewerb in Gwangju